«Take You Dancing» — песня канадского певца Джейсона Деруло, вышедшая 23 июля 2020 на Atlantic Records. Песня была написана Джейсоном Деруло, Эмануэлем Кириаку, Сарой Соловей, Шоном Чарльзом и Теему Брунилой.

История 
Говоря о песне, Деруло сказал: «В наши дни нам всем нужна песня, которая поднимет нас. Надеюсь, „Take You Dancing“ может стать светом в эти тяжелые дни».

Деруло объявил о запуске сингла 16 июля 2020 года в своих социальных сетях.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео поставил режиссёр Christian Breslauer, премьера прошла 27 августа 2020 года на канале YouTube.

Коммерческий успех 
Песня вошла в десятку лучших хитов в Бельгии, Израиле, Ирландии, Норвегии, Шотландии, в том числе, достигла седьмого места в британском официальном хит-параде UK Singles Chart.

Список треков 
Слова и музыка написаны Джейсоном Деруло, Эмануэлем Кириаку, Сарой Соловей, Шоном Чарльзом и Теему Брунилой.

Цифровые загрузки

Цифровые загрузки — Owen Norton Remix

Цифровые загрузки — R3hab Remix

Цифровые загрузки — Bruno Martini Remix

Цифровые загрузки — Roisto Remix

Участники записи 
По данным сервиса Tidal.

 Emanuel «Eman» Kiriakou — продюсер, бас, редактор, звукоинженер, гитара, клавишные, программист, автор
 Teemu Brunila — продюсер, бас, редактор, звукоинженер, гитара, клавишные, программист, автор
 Chris Gehringer — мастеринг
 Serban Ghenea — микширование
 Ben Hogarth — запись
 Jason Derulo — вокал, автор
 Sarah Solovay — автор
 Shawn Charles — автор

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2020 года
Американские поп-песни
Песни современного ритм-н-блюза США
Песни о танце
Песни Джейсона Деруло
Песни, написанные Джейсоном Деруло